Trinitario steht für:
 Trinitario (Kakao), eine Varietät des Kakaobaumes
 Trinitario (Volk), ein Volk in Bolivien
 Trinitario (Sprache), eine Sprache in Bolivien